Мадонна-ди-Сан-Лука () — католическое святилище, посвященное Деве Марии, возвышающееся на Караульном Холме () в 300 метрах над уровнем моря юго-западнее исторического центра Болоньи. Является центром паломничества, направленного на почитание иконы Девы Марии с младенцем, написанной святым Лукой. К святилищу ведет крытая галерея, начинающаяся сразу от болонских городских ворот Сарагоцца, протяжённостью 3,5 км.

История святилища 

Первое изложение легенды, касающейся прибытия этой особо чтимой иконы Богоматери с младенцем, относится к XV веку и принадлежит болонскому юристу Грацьоло Аккаризи (). Он рассказал о греческом отшельнике, который совершил паломничество в Константинополь и получил от священников собора Святой Софии икону, написанную евангелистом Лукой, с тем, чтобы он отвёз её на «Караульный холм» (), как то было указано в надписи на самой иконе. Отшельник направился в поисках холма в Рим, где от болонского сенатора узнал, что такая гора есть в окрестностях Болоньи. Он доставил икону в Болонью, где был принят гражданскими властями, и в ходе торжественной процессии икона была отнесена на этот холм.

Со временем легенда обросла подробностями. В 1539 году Леандро Альберти () в  указал на 1160 год как год прибытия иконы. Монах Томмазо Феррари в 1604 году упомянул об участии в обретении иконы болонского епископа Джерардо Грасси (). Наконец, фальшивый документ, датированный 8 мая 1160 г., поведал о передаче иконы епископом Грасси двум сестрам, Аццолине и Беатриче, дочерям Рамбертино Гуеци (), основавшим в 1143 году скит на Караульном Холме, посвященный святому Луке. Этот последний документ называл и имя паломника: Teocle Kmnya (или Kamnia).

Более надежные документы указывают, что скит возник на Караульном холме лишь в 1192 году по желанию Анджелики Бонфантини, дочери Каикле ди Бонфантино, и в 1194 году здесь была заложена первая церковь, благословлённая папой Целестином III.

В 1278 году монахини, первоначально руководствовавшиеся «Уставом святого Августина», перешли в доминиканский орден, а в 1290 году был возле Сарагосских ворот был учрежден новый женский монастырь святого Матфия, перенесенный в 1376 году внутрь городских стен (, 18). Обоими сообществами монахинь руководила одна игуменья, жившая в монастыре св. Матфия.

После нескольких десятилетий упадка, обусловленного политической нестабильностью в Болонье, святилище вновь расцвело благодаря притоку паломников, возросшему вследствие так называемого «чуда дождя», которое произошло 5 июля 1433 года, когда процессия, которая несла в город икону, остановила весенние дожди, угрожавшие урожаю.

Многочисленные дары со стороны частных лиц и , на которую была возложена забота об иконе во время её пребывания в городе, позволили в 1481 году полностью обновить здание святилища, где хранилась икона. На южной стороне холма оставался монастырь, где жили прибывшие из монастыря святого Матфия монахини, которым была поручена охрана святилища.

Наполеоновские законы 1799 года привели к закрытию доминиканского монастыря святого Матфия, и в 1824 году управление святилищем перешло к священникам, находящимся в подчинении у архиепископского викария ().

В 1874 году святилище было признано национальным памятником.

Архитектура

Святилище 
Строительство нынешнего здания святилища было начато в 1723 году в стиле барокко по проекту Карло Франческо Дотти () и торжественно открыто архиепископом Винченцо Мальвецци 25 марта 1765 г., по окончании работ продолжительностью в 42 года. Купол, фасад и наружные боковые трибуны были закончены Джованни Джакомо Дотти в 1774 году по рисункам, оставленным отцом. В 1815 году были возведены новые мраморные алтари, основанные на рисунках Анджело Вентуроли. В 1922—1950 годах было осуществлено украшение купола.

Портик 

Дорога, ведущая от болонских городских ворот Сарагоцца к святилищу, была вымощена булыжником в 1589 году. В XVII веке настоятельница святилища Олимпия Боккаферри () распорядилась выстроить вдоль неё 15 часовен.

С ростом притока паломников она решила возвести крутую галерею, или портик, для защиты от дождя. Первый скромный проект был составлен Камило Сачченти () в 1655 году, но недостаток денежных средств вынудил отложить его. В 1673 году группа частных лиц создала комитет для сбора средств на строительство галереи. В её возведении приняли участие граждане всех сословий, и в 1674—1793 годах она была построена под руководством архитектора Джан Джакомо Монти () и, по его смерти, Франческо Монти Бендини () и Карло Франческо Дотти.

Портик состоит из 666 арок и 15 часовен и имеет общую протяженность в 3796 м, благодаря чему является самым длинным портиком в мире. Портик делят на два участка: равнинный, от арки Бонаккорси у ворот Сарагоцца до арки Мелончелло (), образованный 316 арками, протяжённостью 1,52 км, и холмовой, от арки Мелончелло до святилища, образованный 350 арками, между которыми на одинаковом расстоянии друг от друга размещены 15 часовен, протяжённостью 2276 м. Использование именно 666 арок не случайно: вероятно, портик символизирует «змея», или же Дьявола, раздавленного ногой Девы (ср. ).

Примечания

Литература 
 Prospetto storico dell'immagine di Maria Vergine dipinta dall'evangelista S. Luca conservata, e venerata sul monte della guardia posto nel comune di Casaglia Diocesi di Bologna. Tipografia De' Franceschi alla Colomba, 1826.

Здания и сооружения, заложенные в 1723 году
Храмы, построенные в 1765 году
Католические храмы Болоньи